Žerjav je lahko:
 predstavnik žerjavov, družine ptic
 žerjav, stroj za dvigovanje in prenašanje bremen na krajših razdaljah.
 Žerjav, Črna na Koroškem - naselje v Sloveniji
Žerjav (priimek), pogost priimek v Sloveniji

Zunanje povezave